Aga sau AGA poate fi:

 Agă, demnitate militară - nume împrumutat de la turci la finele secolului al XVI-lea
 Aga Buriatia, ținut autonom din districtul Siberia, Federația Rusă
 AGA, Adunarea Generală a Acționarilor a unei societăți pe acțiuni